Oryx (griechisch  „spitzes Werkzeug“) steht für:

 Oryxantilopen, Gattung der Paarhufer, die nach ihren spießartigen Hörnern benannt ist,
Arabische Oryx
 eine antike Stadt in Arkadien beim heutigen Mouria auf der Peloponnes, siehe Halous
 Oryx (Helikopter), ein Transporthubschrauber von Denel
 Oryx Motorwerke, ein deutsches Unternehmen zur Herstellung von Nutzfahrzeugen in Nachfolge der Berliner Motorwagen-Fabrik
 Oryx Quest, der Name einer Hochseeregatta
 Oryx Stainless, das drittgrößte Edelstahlschrott-Handelsunternehmen der Welt mit Sitz in Mülheim an der Ruhr und Dordrecht (Niederlande)
 Oryx (BPMN Editor), ein web-basierter BPMN-Editor
 Oryx (Wissenschaftsmagazin)
 Oryx (Website), niederländische Open-Source-Intelligence-Website